Пеньясеррада (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Алавеса. Занимает площадь 57,06 км². Население — 296 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Алавы
Города Алавы